8701 — третий студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный лейблом Arista Records 7 августа 2001 года в Северной Америке.

Об альбоме 
Для записи 8701 исполнитель снова объединил свои усилия с продюсером и рэпером Джермейном Дюпри. Также в работе над альбомом участвовали P. Diddy, Брайан Майкл Кокс, Babyface и другие. Первоначально альбом хотели назвать All About U.

8701 получил в основном положительные рецензии среди музыкальных критиков.

Альбом дебютировал на четвёртом месте в чарте Billboard 200, разойдясь тиражом 338 000 копий. В итоге пластинка стал 4 платиновым по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний.

Список композиций

Северная Америка

Международная версия

Чарты

Позиции в чартах

Сертификации

Дата релиза

Примечания 

Альбомы 2001 года
Альбомы Ашера
Альбомы Arista Records
Альбомы, спродюсированные Брайаном-Майклом Коксом
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы — лауреаты премии MOBO